

Geografia 
 Spagna
 La Garriga – comune nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Alfonso Miquel Garriga – religioso spagnolo martirizzato durante la guerra civile spagnola e venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Ignacio Garriga – politico spagnolo portavoce del partito Vox
 Joaquín Lluch y Garriga – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 José Garriga – cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
 Juan Garriga – pilota motociclistico spagnolo
 Manuel Garriga – calciatore francese
 Mariela Garriga – attrice e modella cubana naturalizzata italiana
 Pere Tena i Garriga – vescovo cattolico e liturgista spagnolo